

Nova Esperança, municipalité située dans le Paraná
Nova Esperança do Piriá, municipalité située dans l'État du Pará
Nova Esperança do Sudoeste, municipalité située dans le Paraná
Nova Esperança do Sul, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul

Voir aussi

 Esperança

Homonymie de toponyme